Albulaan est le nom traditionnel de deux étoiles de la constellation du Verseau :
 Mu Aquarii ;
 Nu Aquarii.

Il dérive du terme arabe al-bulacān (ألبولعان), signifiant « les deux avaleurs ». Ces deux étoiles, avec Epsilon Aquarii (Albali), formaient al Bulaʽ (البلع), autrement dit l'« Avaleur ».

Notes et références 

Homonymie stellaire
Constellation du Verseau